MWL steht als Abkürzung für:

 Muslim World League, siehe Islamische Weltliga

mwl steht für:
 Sprachcode von Mirandés, eine romanische Sprache in Portugal

Abkürzung